Joseph Dejardin peut désigner :
 Joseph Dejardin (1819-1895), un linguiste belge d'expression wallonne ;
 Joseph Dejardin (1873-1932), un homme politique et syndicaliste socialiste belge, frère de Lucie Dejardin.